Sambuko ima više značenja:
 Sambuko
 Sambuko (Đenova)
 Sambuko (Rim)
 Sambuko (Salerno)